Deze hits werden in 2020 door MNM gekozen als MNM-Big Hit.

Statistieken

Meeste Big Hits per land

Zie ook 
Vorig jaar: Lijst van MNM-Big Hits in 2019 
Volgend jaar: Lijst van MNM-Big Hits in 2021

MNM-Big Hits in 2020
Muziek in 2020
MNM